Маден:
 Маден — деревня при реке Эдере (Adrana), в государстве (земле) Гессен, ФРГ.
 Маден — город и район в иле Элязыг, Турецкая республика.
 Маден — остров в Эгейском море.

См. также